Лоуренс Этвуд «Ларри» Уитни (, 2 февраля 1891 — 24 апреля 1941) — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.

Лоуренс Уитни родился в 1891 году в Милбери, штат Массачусетс. В 1912 году на Олимпийских играх в Стокгольме он завоевал бронзовую медаль в толкании ядра, стал 4-м в соревнованиях по толканию ядра левой и правой руками и 20-м — в метании диска; также он принял участие в показательных соревнованиях по бейсболу.

Ссылки 
 

Выпускники Вустерской академии
Толкатели ядра США
Метатели диска США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1912 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года